Tanno ist der Familienname folgender Personen:

 Giulia Tanno (* 1998), Schweizer Freestyle-Skierin
 Kenta Tanno (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Tanno Setsu (1902–1987), japanische Arbeiteraktivistin und Sozialreformerin 

Siehe auch:
 Tano (Begriffsklärung)